Àgies fou un endeví espartà fill d'Agèloc i net de Tisamen
 Àgies fou un poeta grec nascut a Trezè
 Àgies d'Argos, escriptor grec